Om en pojke kan syfta på

Om en pojke (roman) – en roman av Nick Hornby från 1998.
Om en pojke (film) – en film från 2002 som bygger på romanen.
Om en pojke (TV-serie) – en TV-serie från 2013 som bygger på romanen.